

plaatsen in de Verenigde Staten
Mount Prospect
Prospect (Kentucky)
Prospect (New York)
Prospect (North Carolina)
Prospect (Ohio)
East Prospect
Prospect (Pennsylvania)

Overig
Prospect (band), metalband uit Slovenië
Orgelfront
Prospect (2018), Amerikaanse film uit 2018 
Prospect (2020), Amerikaanse film uit 2020